Thise kan indgå i flere betydninger:

 1) Salling i Skive Kommune
 Thise (Salling) er en landsby i Thise Sogn.
 Thise Sogn ligger i Salling, Skive Kommune Viborg Stift
 Thise Kirke i Thise Sogn
 Thise Mejeri – et mejeri i Thise Sogn, Salling
 Thisetorp – en bebyggelse i Thise Sogn
 Sønder Thise, hvor Thise Kirke og landsbyen Thise ligger
 2) Brønderslev Kommune i Vendsyssel
 Tise Sogn er et sogn i Ålborg Stift, her ligger landsbyen
 Tise, lokalt også Thise – bebyggelse, ejerlav og sogn i Vendsyssel, Brønderslev Kommune.og
 Tise Kirke, lokalt også Thise Kirke – en kirke i Tise Sogn
 3) Franche-Comté i det østlige Frankrig
 Thise (Frankrig) er en kommune ved Besançon i departementet Doubs

Kilder 
 S-Å  fra Autoriserede stednavne i Danmark
 Forklaring af stednavnetyper